Арестово — название населённых пунктов в России:

 Арестово — бывшее село в Северо-Эвенском районе Магаданской области.
 Арестово — деревня в Куньинском районе Псковской области. 
 Арестово — деревня в Себежском районе Псковской области.

См. также 
 Арестов